Walchstadt ist der Ortsname von

 Walchstadt (Icking), Ortsteil der Gemeinde Icking, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Walchstadt (Wörthsee), Ortsteil der Gemeinde Wörthsee, Landkreis Starnberg, Bayern